Nekomusume puede referirse a:

 Nekomusume una criatura legendaria en mitología de Japón.
 Neko Musume (chica gato) un personaje del anime GeGeGe no Kitarō.
 Nekomusume, personajes femeninos con nekomimis (orejas de gato) en la cultura popular japonesa (anime, manga y cosplayers).